Miejscowości w USA:
 New Holstein – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
 New Holstein – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
Gminy w USA:
 New Holstein (ang. New Holstein Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet